Уэ́скотт () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия 
По данным 2014 года, фамилия Уэсткотт занимала 68 842-е место по распространённости в мире: её носили 7213 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

  (1901—1987) — американский поэт, прозаик и эссеист.
  (1849—1927) — американский юрист,  (1914—1919).
 Уэскотт, Сет (род. 1976) — американский сноубордист.
  (fl. 1857—1862) — американский политик:  Джерси-Сити (1857—1858).

Топоним США 
  — городок в Висконсине.

См. также

Примечания